

Pseudonyme 
 Hyacinthe-Eugène Meunier (1846-1906) est un peintre et écrivain français ;

Patronymie 

 Fabiana Murer (1981- ) est une athlète brésilienne spécialiste du saut à la perche ;
 Fredi Murer (1940- ) est un réalisateur suisse ;
 Franz Murer (1912-1994), nazi autrichien ;
 Wolfgang Murer (1979- ), coureur cycliste autrichien.